Государственный Герб Республики Коми () — наряду с флагом и гимном является официальным государственным символом Республики Коми. Зарегистрирован под № 153 в Геральдическом регистре РФ.

Описание 
Государственный герб Республики Коми представляет собой исполненное по мотивам пермского звериного стиля изображение золотой хищной птицы, помещённой на красном геральдическом щите; на груди птицы — лик человека в обрамлении шести лосиных голов.

История 

Удорская эмблема в виде лисицы в качестве элемента государственной печати конца XVI столетия символизировала территорию Коми как часть единого русского государства.

Герб Коми АССР принятый 1937 году, почти полностью повторял собой герб РСФСР. Исключение составляли лишь надписи «РСФСР» и «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!». Они приводились на двух языках: коми и русском. Этот герб с небольшими изменениями, внесенными в 1978 году, существовал вплоть до 1994 года.

См. также 
 Флаг Республики Коми
 Гербы районов Республики Коми

Ссылки 
 Закон Республики Коми о государственном гербе Республики Коми
 Газета «Республика» № 101 (3775) — 24 мая 2008 года

Гербы с изображением символических птиц
Гербы с изображением головы лося
Гербы с изображением человека